Stomps ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Stomps (1900–1988), deutsche Bildhauerin
 Viktor Stomps (1826–1907), deutscher Richter und Parlamentarier
 Victor Otto Stomps (1897–1970), deutscher Verleger und Schriftsteller